«Заборонено яблуко» () — турецький телесеріал 2018 року у жанрі драми та комедії створений компанією Medyapım. В головних ролях — Шевваль Сам, Еда Едже, Талат Булут, Несрін Кавадзаде, Баріс Кіліч, Берк Октай, Севда Ергінчі, Онур Туна.

Перша серія вийшла в ефір 19 березня 2018 року.

Серіал має 5 сезонів. Завершився 146-м епізодом, який вийшов в ефір 13 червня 2022 року.

Серіал продовжений на 6 сезон, який вийшов в ефір 19 вересня 2022 року.

Режисер серіалу — Несліхан Єсилюрт, Мурат Озтюрк, Едже Ердек Кочоглу.

Сценарист серіалу — Мелис Дживелек, Зейнеп Гур.

Сюжет 
Йилдиз і Зейнеп — дві сестри, які дуже люблять одна одну.

З юності Йилдиз завжди хотіла бути багатою. Йилдиз працює офіціанткою в ресторані. Життя Йилдиз змінюється коли Ендер Аргун пропонує угоду. Ендер шукала жінку для свого чоловіка Халіта, щоб його позбутися, і для цієї роботи вона обрала Йилдиз. Ендер говорить Йилдиз, що вона повинна спокусити Халіта і за це буде винагороджено. Йилдиз приймає дану пропозицію, що є стає переломним моментом у її житті.

Зейнеп працює помічницею в компанії. Компанію, на якій працює Зейнеп, купує багатий бізнесмен — Аліхан.

Однак Йилдиз та Зейнеп не знають, що Аліхан є партнером Халіта і братом його першої дружини.

В ролях

Календар трансляції

Рейтинги серій

Нагороди

Посилання 

 Заборонене яблуко  на сайті FOX

Примітки 

Драматичні телесеріали Туреччини
Телесеріали 2018
Телесеріали Туреччини
Телесеріали турецькою мовою